Serie B 1952 – edizione del campionato di pallanuoto maschile italiano
Serie B 1952 – edizione del campionato di baseball italiano